Die Koddaert Ladies Open 2009 waren ein Tennisturnier für Damen in Torhout. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 6. bis 11. April 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Torhout